Peoria pode-se referir a:
 Peoria - Cidade do estado americano de Arizona
 Peoria - Cidade do estado americano de Illinois

Desambiguação